Czartoryski (plemstvo)
Adam Czartoryski
Muzej knezova Czartoryskih
Józef Czartoryski